Ізабель Демонжо і Елна Рейнах були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Рейнах, яка виступала в парі з Андреа Стрнадова.

Рейнах і Стрнадова програли в півфіналі Дженні Бірн і Джулі Річардсон.

Патрісія Гі і Мерседес Пас виграли титул, перемігши у фіналі Бірн і Річардсон з рахунком 6–4, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Інес Горрочатегі /  Кароліна Віс (півфінал)
 Елна Рейнах /  Андреа Стрнадова (півфінал)
 Дженні Бірн /  Джулі Річардсон (фінал)
 Патрісія Гі /  Мерседес Пас (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

WTA Auckland Open
Тур WTA 1994